Un musée de la mine est un espace muséographique, écomusée, centre d'interprétation consacré aux aspects historiques, techniques, sociologiques, culturels et patrimoniaux d'une exploitation minière. Il peut être installé directement dans des sites liées à la mine (site d'extraction, logements ouvriers) ou dans un bâtiment spécialement construit.

Ferropolis à Gräfenhainichen (Saxe-Anhalt)

Mine d'étain de Geevor

Musée de la mine à Halanzy
 Au cœur de l'Ardoise à Bertrix
 Blegny-Mine à Trembleur
 L'ancien charbonnage du Bois du Cazier
 Écomusée de Bois-du-Luc
 Maison des Terrils à Montegnée, sur le site de l'ancien charbonnage du Gosson.

Mine de charbon Atlas à Drumheller (Alberta)
 Cité de l'Or à Val-d'Or (Québec)

Big Brutus à West Mineral (Kansas)



Auvergne-Rhône-Alpes 
 Musée de la mine du puits Couriot à Saint-Étienne (Loire)
 Minérail, musée de la mine à Messeix (Puy-de-Dôme)
 Musée de la mine à Brassac-les-Mines (Puy-de-Dôme)
 Maison de la mine et du tourisme de Saint-Éloy-les-Mines (Puy-de-Dôme)
 Musée de la mine de Champagnac (Cantal)
 Train touristique du musée de la mine de Noyant-d'Allier (Allier)
 Musée de la mine à Saint-Pierre-la-Palud (Rhône)
 La Mine image à La Motte-d'Aveillans (Isère)
 Musée de la mine Jean-Marie Somet à Villars (Loire)
Musée de la route des mines en Combrailles (Puy de Dôme)

Bourgogne-Franche-Comté 
 Musée de la mine de Blanzy (Saône-et-Loire)
 Musée de la mine d'Épinac (Saône-et-Loire)
 Musée de la mine de La Machine (Nièvre)
 Musée de la mine Marcel-Maulini à Ronchamp (Haute-Saône)
 Musée de la mine et des techniques minière de Giromagny (Territoire de Belfort)

Grand Est 
 Écomusée des mines de fer de Lorraine à Neufchef & Aumetz (Moselle)
 La Mine, musée du carreau Wendel à Petite-Rosselle (Moselle)
 Mine musée du Val-de-fer à Neuves-Maisons (Meurthe-et-Moselle)
 Mine de Hussigny à Hussigny-Godbrange (Meurthe-et-Moselle)
 Mines d'argent du massif de Neuenberg, Espace Musées en Val d'argent, musée minéralogique, musée du textile et musée du patrimoine minier à Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin)
 Mines d'argent de La Croix-aux-Mines (Vosges)
 Les Hautes-Mynes du Thillot. Anciennes mines de cuivre des ducs de Lorraine (Vosges)
 Carreau du puits Rodolphe, Centre historique minier de la potasse d'Alsace à Pulversheim-Ungersheim (Haut-Rhin)
 Carreau du puits Joseph-Else à Wittelsheim (Haut-Rhin)
 Musée du pétrole de Merkwiller-Pechelbronn (Bas-Rhin)
 Musée de l'ardoise de Fumay (Ardennes)

Hauts-de-France 
 Centre historique minier de Lewarde (Nord)
 Musée de la mine et des traditions populaires d'Escaudain (Nord)
 Chevalement et musée du Vieux Deux de Marles les Mine (Pas-de-Calais)
 Musée de l'école et de la mine de Harnes (Pas-de-Calais)
 Musée de la mine Jacques-Déramaux d'Auchel (Pas-de-Calais)
 Centre d'interprétation de l'habitat et du paysage miniers à Bruay-la-Buissière (Pas-de-Calais)
 Musée de la mine de Nœux-les-Mines (Pas-de-Calais)

Normandie 
 Musée de la mine du Molay-Littry (Calvados)
 Musée de la mine à Saint-Germain-le-Vasson (Calvados)
 Musée à May-sur-Orne (Calvados)
 Maison du fer à Dompierre (Orne)
 Souterroscope des Ardoisières à Caumont-sur-Aure (Calvados)
 Musée des Mines et des Carrières à Flamanville (Manche)

Nouvelle-Aquitaine 
 Musée de la mine à Bosmoreau-les-Mines (Creuse)
 Urêka à Bessines-sur-Gartempe (Haute-Vienne)
 Mines d'Argent des Rois Francs à Melle (Deux-Sèvres)
 Musée de la mine de Saint-Lon-les-Mines (Landes)

Occitanie 
 Musée de la mine de Cagnac-les-Mines (Tarn)
 Musée de la mine Lucien Mazars à Aubin (Aveyron)
 Musée du Patrimoine Minier et Industriel, Decazeville (Aveyron)
 Musée Les Mémoires de Cransac (Aveyron)
 Maison du mineur du puits Ricard à La Grand-Combe (Gard)
 Mine témoin d'Alès (Gard)
 Musée de la mine d’Escaro-Aytua à Escaro (Pyrénées-Orientales)
 Musée de la mine de Vielle-Aure (Hautes-Pyrénées)
 La mine de fer du Rancié à Sem (Ariège)
 Musée les lumières de la mine à Le Bousquet-d'Orb (Hérault)

Pays de la Loire & Bretagne 
 Centre minier à Faymoreau (Vendée)
 Musée de l'ardoise à Renazé (Mayenne)
 Musée de l’ardoise à Trélazé (Maine et Loire)
 La Mine Bleue à Noyant-la-Gravoyère (Maine et Loire)
 Mines de Fer d'Anjou, site du bois II à Segré-en-Anjou Bleu (Maine et Loire)
 Maison de la Mine à Locmaria-Berrien (Finistère)
 Mines de la Brutz à Teillay (Ille-et-Vilaine)

Provence-Alpes-Côte d'Azur 
 Musée de la mine de cap Garonnee au Pradet (Var)
 Musée de la mine du puits Hély d'Oissel à Gréasque (Bouches-du-Rhône)
 Musée des Gueules rouges à Tourves (Var)
 Musée de la mémoire ouvrière, Mines et Mineurs de Provence à Saint-Maime (Alpes-de-Haute-Provence)
 Musée de la Mine et site de la Combarine à Briançon (Hautes-Alpes)
 Les mines d'argent du Fournel à L'Argentière-la-Bessée (Hautes-Alpes)
 Musée du cuivre & Maison de la Mine à La Croix-sur-Roudoule (Alpes-Maritimes)
 Mine d'ocre de Bruoux à Gargas (Vaucluse)

Parco Nazionale Museo delle Miniere dell’Amiata :
Museo Minerario à Abbadia San Salvatore (Toscane)
 Museo delle Miniere di Mercurio del Monte Amiata à Santa Fiora (Toscane)
Museo della Tradizione mineraria di Raibl à Cave del Predil di Tarvisio (Frioul-Vénétie julienne)

Musée national des mines à Rumelange.
 Minett Park Fond-de-Gras vers Pétange.
 Musée de l'Ardoise à Haut-Martelange

Musée de la mine à Ny-Ålesund, Svalbard

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tourisme industriel
 Patrimoine industriel
 Patrimoine minier
 Archéologie industrielle
 Exploration urbaine
 Friche industrielle
 Chevalement
 Liste des chevalements subsistants en France
 Terril

Mine